Hillman – dawna brytyjska marka samochodów
Miejscowości w USA:
 Hillman – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Hillman – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
Gminy w USA:
 Hillman (ang. Hillman Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Hillman (ang. Hillman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kanabec
 Hillman (ang. Hillman Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison